de natuurkundige Werner Heisenberg
 de naar hem genoemde onzekerheidsrelatie van Heisenberg